Campionatul Mondial de Formula 1 din 1983 a fost cel de-al 37-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 34-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 26-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a cincisprezece curse, începând în Brazilia pe 13 martie și terminându-se în Africa de Sud pe 15 octombrie. Nelson Piquet a câștigat Campionatul la Piloți, al doilea său titlu de Formula 1 și primul câștigat de un pilot care folosește un motor turbo, în timp ce Ferrari a câștigat Campionatul Constructorilor. A fost, de asemenea, ultimul campionat la piloți câștigat de un pilot al echipei Brabham.

Campionatul la Piloți s-a dezvoltat într-o luptă în patru între pilotul Brabham-BMW, Piquet, pilotul Renault, Alain Prost și duoul Ferrari, René Arnoux și Patrick Tambay. Prost a condus campionatul de la Marele Premiu al Belgiei din mai până la ultima cursă din Africa de Sud din octombrie, unde o problemă cu turbo l-a forțat să se retragă și, astfel, i-a permis lui Piquet să-i smulgă titlul. Ferrari a câștigat Campionatul Constructorilor, în ciuda pilotului său mai bun, Arnoux, terminând doar pe locul trei la general – o performanță unică în istoria Formulei 1.

Sezonul a inclus, de asemenea, o singură cursă de Formula 1 non-campionat, Cursa Campionilor, care a avut loc la Brands Hatch și a fost câștigată de campionul mondial en-titre Keke Rosberg într-un Williams-Ford. Aceasta a fost ultima cursă non-campionat din istoria Formulei 1.

O schimbare majoră a reglementărilor tehnice a impus un suport plat pentru mașini, cu interzicerea completă a tehnologiei cu efect de sol inițiată de Lotus 78 în . Acest lucru a fost făcut pentru a reduce forța aerodinamică și vitezele de viraj, care au fost considerate a fi atins niveluri periculoase în , sezon în care au avut loc mai multe accidente violente și fatale.

Piloții și echipele înscrise în campionat
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1983 al campionatului:

Calendar 
Următoarele cincisprezece Mari Premii au avut loc în 1983.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor 

Notă:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Cursa non-campionat 
Sezonul 1983 a inclus și o singură cursă care nu a contat pentru Campionatul Mondial, Cursa Campionilor din 1983. Aceasta rămâne cea mai recentă cursă non-campionat de Formula 1.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1983 în sport